La Encarnación puede referirse a:

  La Encarnación, un barrio de Asunción, Paraguay. 
  La Encarnación, Pedanía de Caravaca de la Cruz
  La Encarnación, un barrio de la ciudad de Málaga, España.
  La Encarnación, una localidad del departamento de Ocotepeque, Honduras.
  La Encarnación es un barrio de la ciudad de Sevilla (España).
 Monasterio de la Encarnación, múltiples edificios